Бо́нзак () — немецкая фамилия:
 Бонзак, Гюнтер (1939—2013) — офицер МГБ ГДР.
 Бонзак, Клаус (1941—2023) — немецкий спортсмен-саночник.